Roof steht für

 Michael Roof (1976–2009), US-Schauspieler
 Dylann Roof (* 1994), US-Terrorist
 Roof (Einheit), Garnmaß im Königreich Hannover
 Rów, polnischer Name der Halbinsel Der Roof im Kreis Wollin, Pommern

Siehe auch:
 Roaf
 Ruf